Ольберг () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Ольберг, Адольф (1894—1957) — немецкий лесовод.
 Ольберг, Альфред фон (1872—1947) — немецкий подполковник.
 Ольберг, Валентин Павлович (1907—1938) — член компартии Германии, деятель троцкистской оппозиции, преподаватель истории Горьковского пединститута, обвиняемый на Первом показательном московском процессе.
 Ольберг, Ода (1872—1955) — социал-демократическая журналистка, борец за права женщин.
 Ольберг, Пауль (1878—1960) — социал-демократ, отец Валентина Ольберга.
 Ольберг, Эдуард фон (1800—1863) — прусский генерал-майор.